Schlipf steht für:

 Erdschlipf, eine Erdrutschung

Personen:
 Daniel Schlipf (* 1985), deutscher Moderator, Reporter und Sänger
 Eugen Schlipf (1869–1943), deutscher Bildhauer, Maler und Radierer
 Johann Adam Schlipf (1796–1861), deutscher Landwirtschaftslehrer